Hyla leucotaenia est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla leucotaenia Günther, 1869, synonyme de Hypsiboas guentheri (Boulenger, 1886) 
 Hyla leucotaenia Burmeister, 1861, synonyme de Hypsiboas pulchellus (Duméril & Bibron, 1841) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae